Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Санчес Вікаріо, яка виступала в парі з Мері Джо Фернандес.

Фернандес і Санчес Вікаріо виграли титул, перемігши у фіналі пару Інес Горрочатегі та Іріна Спирля з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перша сіяна пара виходить без боротьби у чвертьфінал.

 Мері Джо Фернандес /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Емі Фрейзер /  Кімберлі По (1-ше коло)
 Хіракі Ріка /  Флоренсія Лабат (чвертьфінал)
 Патті Шнідер /  Лінда Вілд (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1997 Páginas Amarillas Open Doubles Draw 

Парний розряд
Тур WTA 1997